The Flats – quartiere di Cleveland, Ohio, USA
The Flats – quartiere di Woodbridge, Connecticut, USA
The Flats – film del 2002 diretto da Kelly e Tyler Requa

Pagine correlate 
 The Flat
 Flats